Tisk může být:

tisk, rozmnožování textu podle předlohy – např. v tiskárně
digitální tisk
pigmentový tisk
tisk na požádání
tamponový tisk
ušlechtilý tisk
jiný výraz pro tištěná média (noviny, časopisy)

Související články 
dotisk
nátisk
obtisk
potisk
prvotisk
předtisk
stisk
útisk
výtisk